Dig, Lazarus, Dig!!! — чотирнадцятий студійний альбом австралійського гурту Nick Cave and the Bad Seeds, представлений 3 березня 2008 року. Платівка отримала дуже позитивні відгуки від музичних критиків та стала «золотою» у Великій Британії, Ірландії та Австралії.

Чарти

Тижневі чарти

Річні чарти

Сертифікації

Примітки 

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nick Cave and the Bad Seeds